Outwitted – cortometraggio del 1908 prodotto dalla Goodfellow Film Manufacturing Company
Outwitted – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Urban Trading Company
Outwitted – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Pathé Frères
Outwitted – cortometraggio del 1916 diretto da Howard M. Mitchell
Outwitted – cortometraggio del 1917 diretto da George W. Terwilliger (George Terwilliger)
Outwitted – film del 1917 diretto da George D. Baker 
Outwitted – cortometraggio del 1919 prodotto dalla Bull's Eye
Outwitted – film del 1925 diretto da J.P. McGowan